Rhizotrochus är ett släkte av koralldjur. Rhizotrochus ingår i familjen Flabellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Rhizotrochus